

Geografia 
Francia
 Loup – fiume delle Alpi Marittime
Regno Unito
 The Loup – villaggio della contea di Londonderry, in Irlanda del Nord
Stati Uniti d'America
 Contea di Loup – contea del Nebraska
 Loup – fiume del Nebraska

Onomastica
Loup – forma francese del nome proprio di persona Lupo

Pagine correlate 
Loop
Loup Township